Plusieurs souverains sont appelés Robert III :

Rois 

 Robert III, roi d'Écosse (1390-1406)

Ducs 

 Robert III de La Marck de Bouillon, duc de Bouillon et maréchal de France (1491-1537)

Comtes 

 Robert III, comte de Hesbaye et de Worms (mort en 834)
 Robert III, comte d'Auvergne (1136-1147)
 Robert III, comte de Leicester (1168-1190)
 Robert III d'Alençon, comte d'Alençon ()
 Robert III Gasteblé, comte de Dreux (1218-1234)
 Robert III ou IV Dauphin (v 1255-1324), comte de Clermont et  dauphin d'Auvergne (1282-1324).
 Robert III ou II, dauphin d'Auvergne (1273-1282)
 Robert III de Flandre, ou Robert de Dampierre, seigneur de Béthune et comte de Flandre (1305-1322) et de Nevers
 Robert III, héritier potentiel du comté d'Artois, comte de Beaumont-le-Roger (1310-1342)
 Robert III, comte palatin du Rhin (1398-1410)
 Robert III de Sarrebruck, comte de Braine et seigneur de Montmirail (1400-1460)

Nobles 
 Robert III, vicomte d’Auvergne (jusqu’en 962)
 Robert III de Sablé (mort en 1154), seigneur de Sablé
 Robert III de Vitré, baron de Vitré de (1154-1173)
 Robert III de Beu (1288-1351), vicomte de Beu

Ecclésiastiques 

 Robert III le Dauphin, abbé de la Sainte-Trinité de Tiron (1414-1421)
 Robert III Gassot du Deffand, abbé de Clairvaux (1718-1740)

Voir aussi 
 , , , , , 

Robert III